EG peut faire référence à :

 L'abréviation e.g. du latin exempli gratia qui veut dire « par exemple », souvent utilisée en anglais ;
 EG, Égypte (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2) ;
 Le code eg qui signifie « Égypte », selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .eg ;
 En histoire, EG peut signifier «  » ;
 L'abréviation E. G. qui signifie : « établissement du Génie » et qu'on utilise dans l'armée de Terre française ;
 Le titre EG, qui désigne une revue d'études d'échecs ;
 L'abréviation EG désigne lEvangelii gaudium'', une exhortation apostolique du pape François ;
 L'abréviation EG désigne Evil Geniuses, une équipe américaine de sport électronique ;
 L'abréviation EG désigne Equestria Girls, un film d'animation sorti en 2012;
 L'abréviation EG peut représenter le logiciel informatique de travail collaboratif eGroupware.
 L'abréviation EG''' désigne Entropy's Ganja, une substance chimique dérivée d'un cannabinoïde isolé.

Code